Открытие сезона Кубка мира по биатлону 2011/12 прошло в шведском Эстерсунде со среды 30 ноября по воскресенье 4 декабря 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 30 ноября 2011 года.

* Эмиль Хегле Свендсен — победитель малого Кубка мира по биатлону в индивидуальных гонках 2010/11.
** Тарьей Бё — победитель Кубка мира 2010/11.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 1 декабря 2011 года.

* Кайса Мякяряйнен — победитель Кубка мира 2010/11.
** Хелена Экхольм — победитель малого Кубка мира по биатлону в индивидуальных гонках 2010/11.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 2 декабря 2011 года.

* Тарьей Бё — победитель малого Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках 2010/11.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 3 декабря 2011 года.

* Магдалена Нойнер — победитель малого Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках 2010/11.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 4 декабря 2011 года.

* Тарьей Бё — победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках преследования 2010/11.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 4 декабря 2011 года.

* Кайса Мякяряйнен — победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках преследования 2010/11.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после первого этапа.

Примечания

Ссылки 
 1-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU 
 ВИДЕО ОНЛАЙН 1-го этапа Кубка мира 2011/12

1-й этап